Корса́ково-1 — село в Хабаровском районе Хабаровского края. Население по данным 2011 года — 823 человека.

До 1972 года село Корсаково-1 называлось Корсаково. Переименовано, так как соседний Корейский посёлок стал называться Корсаково-2.

Названо в честь Михаила Семёновича Корсакова, наказного атамана Забайкальского казачьего войска, участника Амурских экспедиций 1854—1855 гг.

География 
Село Корсаково-1 — пригород Хабаровска.

Корсаково-1 стоит на правом берегу Амурской протоки (правобережная протока Амура).

Через село проходит автодорога Красная Речка — Казакевичево.

Улицы 

 Зелёная
 Школьная
 Союзная
 Восточная
 Центральная
 Набережная
 Амурская

Население

Инфраструктура 
В селе Корсаково-1 расположены сельскохозяйственные предприятия Хабаровского района, в его окрестностях — детские летние оздоровительные лагеря и садоводческие общества хабаровчан.

В селе находится школа, построенная в 1967 году, два продуктовых магазина (один строится), заброшенный детский дом, грушевый сад и кладбище. Территория бывшего детского дома используется местными, как парк. Также на углу улиц Зелёная и Школьная раньше находился клуб с летним кинотеатром. Однако в начале 2000-х его снесли, увы.

Транспортное сообщение с Хабаровском 
Из села в Хабаровск можно доехать на автобусах №177 (Бычиха - Корсаково - Красная Речка).

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края
 Корсаково-1 в Викимапии

Населённые пункты Хабаровского района
Населённые пункты на Амуре
Появились в 1858 году в России
1858 год в Хабаровском крае